Cantonul Combeaufontaine este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Aboncourt-Gesincourt || align="right" | 204 || align="right" | 70500 || align="right" | 70002
|-
| Arbecey || align="right" | 234 || align="right" | 70120 || align="right" | 70025
|-
| Augicourt || align="right" | 180 || align="right" | 70500 || align="right" | 70035
|-
| Bougey || align="right" | 91 || align="right" | 70500 || align="right" | 70078
|-
| Chargey-lès-Port || align="right" | 219 || align="right" | 70170 || align="right" | 70133
|-
| Combeaufontaine || align="right" | 496 || align="right" | 70120 || align="right" | 70165
|-
| Cornot || align="right" | 159 || align="right" | 70120 || align="right" | 70175
|-
| Fouchécourt || align="right" | 110 || align="right" | 70160 || align="right" | 70244
|-
| Gevigney-et-Mercey || align="right" | 457 || align="right" | 70500 || align="right" | 70267
|-
| Gourgeon || align="right" | 182 || align="right" | 70120 || align="right" | 70272
|-
| Lambrey || align="right" | 88 || align="right" | 70500 || align="right" | 70293
|-
| Melin || align="right" | 80 || align="right" | 70120 || align="right" | 70337
|-
| La Neuvelle-lès-Scey || align="right" | 125 || align="right" | 70360 || align="right" | 70386
|-
| Oigney || align="right" | 50 || align="right" | 70120 || align="right" | 70392
|-
| Purgerot || align="right" | 359 || align="right" | 70160 || align="right" | 70427
|-
| Semmadon || align="right" | 94 || align="right" | 70120 || align="right" | 70486
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône